Shackell ist der Familienname folgender Personen:

Jason Shackell (* 1983), englischer Fußballspieler
Nicholas Shackell (* 1974), britischer Schwimmer